A Rádio Suíça Romanda (RSR), sucessora da divisão rádio da  Radio Televisão Suíça Romanda (RTSR), chama-se agora Rádio televisão Suíça (RTS), e é a secção de língua francesa do novo grupo  SSR-SRG Idée Suisse .

Desde 1 de Janeiro de 2010  a nova estrutura da SSR-SRG absorveu as antigas designações que aparecem agora como RTS.

Ligações externas

Ver também
 Rádio televisão Suíça (RTS)

Rádio da Suíça